Grüne Wiese steht für:
 Grüne Wiese (Cocktail), ein Cocktail aus Blue Curaçao, Orangensaft und Sekt
 Grüne Wiese (Stadtplanung), in der Stadtplanung die Bezeichnung für zuvor nicht zum Siedlungsbereich der Stadt oder Gemeinde gehörenden Flächen
 eine Bestattungsform, siehe anonyme Bestattung
 ein Karten-Glücksspiel, siehe Schlesische Lotterie
 ein Grundstück im Ursprungszustand nach erfolgtem Rückbau eines Kernkraftwerks, siehe Stilllegung kerntechnischer Anlagen

Siehe auch:
 Grünwiese, Ortsnamen (Begriffsklärung)
 Auf der grünen Wiese, Operette von Jara Beneš (1936)
 Auf der grünen Wiese (Film), österreichischer Film von Fritz Böttger (1953)
 Im Hotel zur grünen Wiese, Schlager von Fritz Löhner (1923)
 Über grüne Wiesen, Lied der Band Wolfsheim (1990)